Bodești se poate referi la:
 Bodești, Alba
 Bodești (Bogyafalva), Arad
 Bodești, Iași
 Bodești, Neamț, reședința comunei cu același nume
 Bodești, Prahova
 Bodești, Vrancea
 Bodești (Alunu), Vâlcea
 Bodești (Bărbătești), Vâlcea 
 Bodeștii de Jos, Neamț

Vezi și 
 Bodescu
 Budești

Toponime românești